Марк Давід Марон (; 27 вересня 1963) — американський стенд-ап комік, подкастер, письменник та актор. У 1990-х і 2000-х роках Марон був частим гостем на Пізньому шоу з Девідом Леттерманом і виступав більше ніж сорок разів у Пізній ночі з Конаном О'Браєном, більше, ніж будь-який інший стенд-ап комік. Він був ведучім Театру короткої уваги на каналі Comedy Central з 1993 по 1994 рік, замінивши Джона Стюарта.

Фільмографія

Кіно

Телебачення

Примітки

Посилання 
 WTF with Marc Maron 
 

Письменники США
Стендап-коміки США
Випускники Бостонського університету